Finalen av Europamästerskapet i fotboll för damer 2017 spelades den 6 augusti 2017 på De Grolsch Veste i Enschede, Nederländerna, för att kora Europamästaren i fotboll för damer 2017.

Nederländerna vann sin första EM-titel någonsin efter att ha besegrat Danmark.

Vägen till finalen

Matchen

Referenser

Noter 

Final
Fotbollsåret 2017
Fotboll i Nederländerna
Sportevenemang i Nederländerna
Enschede